Clintonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clintonville (Kentucky)
 Clintonville (New York)
 Clintonville (Ohio)
 Clintonville (Pennsylvania)
 Clintonville (Wisconsin)